Lattner ist der Familienname folgender Personen:
Chris Lattner (* 1978), US-amerikanischer Informatiker
 Jan Lattner (* 1989), tschechischer Eishockeyspieler
 Johnny Lattner (1932–2016), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Konrad A. Lattner (1896–1979), deutscher Maler
 Rudi Lattner (1904–1945), Dresdner Arbeitersportler und antifaschistischer Widerstandskämpfer